Jméno a příjmení Jan Bezděk má více nositelů:

 Jan Bezděk (1858–1915) – zakladatel moderní české mykologie, botanik a pedagog, člen francouzské Mykologické společnosti
 Jan Bezděk (hudební skladatel) (1896 – ?) – pseudonym hudební skladatelky Julie Derleth Bezděk
 Jan Bezděk (zoolog) (*1974) – český zoolog a entomolog